Панамериканский чемпионат по борьбе 2012 года проходил с 24 по 26 февраля в Колорадо-Спрингс (США).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Ссылки 
 Wrestling Database 

2012
2012 год в борьбе
Февраль 2012 года
Спорт в США в 2012 году
Международные спортивные соревнования в Колорадо-Спрингс
Международные соревнования по борьбе в США
Панамериканские чемпионаты в США
Панамериканские чемпионаты в 2012 году